International Women’s Open 2007 – tenisowy turniej WTA kategorii II w sezonie 2007 z cyklu International Women’s Open rozgrywany w dniach 16–23 czerwca 2007 roku w Eastbourne na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 600 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2007 w tenisie ziemnym
2007
2007 w Anglii